Steve Davis může být:

 Steve Davis (* 1957) – anglický hráč snookeru
 Steve Davis (pozounista) (* 1967) – americký jazzový pozounista
 Steve Davis (kontrabasista) (1929–1987) – americký jazzový kontrabasista